SPAR Premium League 2017/18 steht für:
SPAR Premium League 1 2017/18, höchste Spielklasse im Schweizer Frauenhandball
SPAR Premium League 2 2017/18, zweithöchste Spielklasse im Schweizer Frauenhandball